Billrothstraße oder Billrothstrasse steht für:

 Billrothstraße (Bergen auf Rügen)
 Billrothstraße (Wien)
 Billrothstrasse (Zürich)